Егоров Андрей Сергеевич — российский искусствовед. Член-корреспондент Российской академии художеств (2012).

Биография 
Родился 6 июля 1984 года в Москве.

Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (Отделение истории и теории искусства Исторического факультета) в 2006 году.

Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение искусствознания и художественной критики, с 2012 года).

Живёт и работает в Москве.

Основные экспозиционно-выставочные работы, подготовка изданий 
 Автор и составитель путеводителя по коллекции MMOMA «Искусство новых медиа».
 Куратор ряда масштабных выставок совместно с Анной Арутюнян, среди которых:
 Экспозиция MMOMA «Сны для тех, кто бодрствует» (2013)
 «Николай Шумаков. Приватные занятия архитектора» (2014) 
Экспозиция MMOMA «Музей с предсказаниями» (2014-15, совместно с Василием Церетели)
«Одно внутри другого. Искусство новых и старых медиа в эпоху высокоскоростного интернета» (2015-2016)
Детский фестиваль «PLAYMMOMA: играй с современным искусством!» (2016, совместно с Полиной Зотовой)
«Хаим Сокол. Свидетельство» (2018)
«Идеальный возраст». Специальный проект 6. Московской международной биеннале молодого искусства (2018)
«Татьяна Назаренко. Будущее в прошлом» (2020, совместно с Людмилой Андреевой)
«Иван Новиков. Против зерна» (2020)
«Современник. Начало» (2021, совместно с Елизаветой Спиваковской и Алексеем Трегубовым)
Экспозиция MMOMA «Летняя коллекция» (2021)
"Белый куб. Август. Заметки к иконологии картины мира" (2022)
Автор выставочной программы «Коллекция. Точка обзора» для Образовательного центра MMOMA (совместно с Анной Арутюнян).

Государственная и общественная деятельность 
 Заведующий Научным отделом и куратор ГБУК Москвы «Московский музей современного искусства» (MMOMA).

Награды 
 Диплом «За эффективный творческий поиск» (Интермузей, 2014)
 Благодарность РАХ (2012)
Медаль «Достойному» РАХ (2018)

Материалы онлайн 

 #Современная скульптура. Интервью с Андреем Егоровым в журнале Cabinet de l'art . Материал Ольги Серёгиной. (2020)
 Куратор - отчасти психотерапевт, тренер, медиум. Анна Арутюнян и Андрей Егоров об "Идеальном возрасте" и принципах кураторской работы. Интервью Дарье Курдюковой, "Независимая газета" (2018)
Анна Арутюнян, Андрей Егоров. Человек, которому больше всех надо. Colta.ru. Материал Юлии Рыженко (2013).

Семья 
Отец - Сергей Александрович Егоров (1945-1992), доктор юридических наук, профессор, сотрудник ИГП РАН, специалист по американской правовой и политической системе.

Мать - Джамиля Канышевна Утегенова, кандидат юридических наук, в прошлом сотрудник ИМЭМО РАН.

Дед - Каныш Имантаевич Сатпаев (1899-1964), советский ученый-геолог, первый президент Академии наук Казахской ССР.

Бабушка - Камила Досовна Утегенова (1915-1993), советский врач акушер-гинеколог, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Казахского государственного медицинского института.

Примечания

Ссылки 
 Егоров Андрей Сергеевич
 Встреча студентов-искусствоведов с действующим куратором Московского музея современного искусства

Искусствоведы России
Члены-корреспонденты РАХ
Выпускники отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Музейные работники Москвы